El término ofensiva puede referirse:

 a ofensiva, una acción militar de ataque; 
 a Ofensiva de Kérenski (también Ofensiva de Julio u Ofensiva de Galitzia);
 a Ofensiva de Cataluña o Batalla de Cataluña;
 a Ofensiva del Tet;
 a Ofensiva de Aragón;

 a Ofensiva de Meuse-Argonne;

 a Ofensiva hasta el tope;

 a Ofensiva del Oder-Vístula;

 a Ofensiva Lvov-Sandomierz;

 a Ofensiva del Lago Balatón;

 a Ofensiva del Levante;

 a Ofensiva de Kiev;

 a Ofensiva final (Guerra Civil Española);

 a Ofensiva de Belgrado;

 a Ofensiva de Villarreal.

Otros usos

 a Ofensiva, un grupo musical.